Standbild steht für:

 eine Statue
 ein aus der kontinuierlichen Bildfolge einer Filmsequenz (Kinofilm oder Videoband) isoliertes Einzelbild (engl. screencap), siehe Einzelbild (Film)
 eine (stehende/unbewegliche) Lichtbildaufnahme in der Fotografie, siehe Bild (Fotografie)
 eine Einzelbildaufnahme (engl. still picture) des Standfotografen beim Film

Siehe auch: